Золотой кубок КОНКАКАФ 2013 — 22-й (12-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, прошёл с 7 по 28 июля 2013 года в США.

Победитель турнира встретится в матче плей-офф с победителем турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 за право выступления в Кубке Конфедераций 2017 от конфедерации КОНКАКАФ.

Участники 

Участники были разбиты на три группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал вышли две первые команды из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор команд, среди занявших третье место в группах 
В четвертьфинал вышли две лучшие команды из занявших третьи места:

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
5 мячей

  Габриэль Торрес

  Лэндон Донован

  Крис Вондоловски

4 мяча
  Родольфо Селайя

3 мяча

  Ариэль Мартинес

  Марко Фабиан

  Блас Перес

2 мяча

  Жан-Эд Морис
  Микаэль Баррантес
  Хосе Сиприан Альфонсо

  Рауль Хименес
  Луис Монтес
  Джо Корона

  Эдди Джонсон
  Брек Шей
  Кенуайн Джонс

1 мяч

  Иан Гейнэр
  Марвин Чавес
  Хорхе Кларос
  Рони Мартинес
  Нери Медина
  Энди Нахар
  Хайро Арриета

  Йеньер Маркес
  Кевин Парсемен
  Фабрис Рёперне
  Мигель Анхель Понсе
  Хайро Хименес
  Карлос Родригес
  Роман Торрес

  Миккел Дискеруд
  Кларенс Гудсон
  Стюарт Холден
  Майкл Ороско
  Кеон Дэниэл
  Кевин Молино

Автоголы
  Долтон Или (в матче против Коста-Рики)

Награды турнира

«Золотой мяч» (лучший игрок турнира) 
 Лэндон Донован

«Золотая бутса» (лучший бомбардир) 
 Лэндон Донован Крис Вондоловски Габриэль Торрес

«Золотая перчатка» (лучший вратарь) 
 Хайме Пенедо

Приз «Честной игры»

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2013
2013 год в футболе
Июль 2013 года
Международные соревнования по футболу в США